Sitio de Ciudad Rodrigo puede referirse a los siguientes asedios a la ciudad española de Ciudad Rodrigo:

 Sitio de Ciudad Rodrigo (1370)
 Sitio de Ciudad Rodrigo (1707)
 Sitio de Ciudad Rodrigo (1810)
 Sitio de Ciudad Rodrigo (1812)